Пейзажна зона на връх Ъмей, включително пейзажна зона на Лъшанския гигантски Буда () е обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Съчуан, централен Китай.

Той включва две обособени защитени територии: връх Ъмей, където през I век е построен първият будистки храм в страната и който впоследствие се превръща във важен култов център и една от четирите сввещени будистки планини в Китай, и разположената на 40 километра източно статуя Лъшански гигантски Буда, която е изградена през VIII век и с височина 71 метра е най-голямата статуя на Буда в света.

Бележки 

Обекти на световното наследство в Китай
Будизъм в Китай
Съчуан